Kamienica (gemeente)
 Kamienica (powiat Limanowski)
 Kamienica (powiat Miechowski)
 Kamienica (powiat Koniński)
 Kamienica (powiat Wągrowiecki)
 Kamienica (powiat Lipnowski)
 Kamienica (powiat Tucholski)
 Kamienica (Mazovië)
 Kamienica (Opole)
 Kamienica (Podlachië)
 Kamienica (Pommeren)
 Kamienica (Silezië)

Zie ook: 
 Kamienica Dolna
 Kamienica-Folwark
 Kamienica Górna
 Kamienica-Kozaki
 Kamienica Królewska
 Kamienica-Pieńki
 Kamienica Polska (gemeente)
 Kamienica Polska
 Kamienica Szlachecka
 Kamienica-Wygoda
 Kamienica nad Nysą Łużycką
 Stara Kamienica (gemeente)
 Stara Kamienica
 Sucha Kamienica